Muhammad Ibn Jarīr al-Tabari (839-923), historien et exégète du Coran
 Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari (c. 838 -c. 870), érudit musulman
Abu at-Taiyid at-Tabari (m. 1058), juriste musulman de rite chaféite au .
 Towhidi Tabari (1964), calligraphe iranien

Voir aussi 
 Tabarestan, à l'origine de ce nom